Серия B 1953/1954 () — 22-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 13 сентября 1953 года и закончился 30 мая 1954 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1953/54 на legaserieb.it
 Серия B 1953/54 на rsssf.com

1953/1954
Футбол в Италии в 1953 году
Футбол в Италии в 1954 году